

Persone
Ana Cláudia Michels (1981) – modella brasiliana
Gödeke Michels, o Michel o Mychel (...–1401) – pirata tedesco
John Michels (1973) – ex giocatore di football americano statunitense
Rinus Michels (1928-2005) – calciatore e allenatore di calcio olandese
Robert Michels (1876-1936) – sociologo e politologo tedesco

Altro
Charles Michels – stazione della metropolitana di Parigi
Rinus Michels Award – premio annuale del calcio olandese